Джей-лига 1997 — 5-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги.

Турнирная таблица

First Stage

Second Stage

Championship Playoff
Джубило Ивата - Касима Антлерс 3:2, д.вр. Накаяма, 1, 120, Фуджита, 47 - Бисмарк, 63, Мазиньо, 90, 1:0  Накаяма, 6

Overall

Символическая сборная

Сома, Наоки
Ихара, Масами
Акита, Ютака
Бисмарк
Наката, Хидэтоси
Ямагути, Мотохиро
Нанами, Хироси
Дунга
Накаяма, Масаси
Мбома, Патрик

Ссылки
RSSSF 

Япония
1997
Спорт в Японии в 1997 году